Shima se poate referi la:

Locuri
 Municipiul Shima, o localitate în Japonia, în prefectura Mie.
 Provincia Shima, o provincie istorică în Japonia.

Personalități
 Kiyohide Shima, un comandant militar japonez.